Хатъяй — крупнейший город провинции Сонгкхла.
 Хатъяй (ампхое) — ампхое провинции Сонгкхла.
 Хатъяй (аэропорт) — международный аэропорт.